Reepbrug (Haarlem)
 Reepbrug (Kortrijk)